El término Minatitlán puede referirse:

 a Minatitlán, un municipio del estado de Colima (México);
 a Minatitlán, la ciudad cabecera del municipio anterior;
 a Minatitlán, un municipio del estado de Veracruz (México);
 a Minatitlán, la ciudad cabecera del municipio anterior.